Лакхисарай:

 Лакхисарай — город в индийском штате Бихар.
 Лакхисарай — округ в индийском штате Бихар.